TS, Ts eller ts kan syfta på:

 Tate–Sjafarevitjgrupp - en viss grupp inom matematiken
 Team Stronach – ett marknadsliberalt politiskt parti i Österrike
 Teknisk specifikation – ett dokument som beskriver en produkt, en komponent eller ett systems tekniska egenskaper.
 Ts – kemiskt tecken för grundämnet Tenness.
 Tidningsstatistik AB – ett bolag som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera
 Växjö TS – ett tennissällskap i Växjö
 Terasekund – tidsenhet med SI-symbolen "Ts"
 Tourettes syndrom – en neuropsykiatrisk diagnos
 Transsexuell – ett tillstånd då en person har en permanent upplevelse av att tillhöra ett annat kön än det biologiska
 Trådstartare (engelska: Topic Starter/Thread Starter) – författare av första inlägget i en diskussionstråd, exempelvis i ett internetforum
 Torrsubstans - är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materialet.